Заболевания крови — большая и разнородная группа заболеваний, сопровождающихся тем или иным нарушением функций или строения тех или иных клеток крови — эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов, или патологическим изменением их числа — повышением либо снижением, или изменением свойств плазмы крови, как при моноклональных гаммапатиях.

Основные заболевания крови (за исключением гемобластозов) 
 Анемия
 Дефицитные анемии
 сидеробластные анемии
 железодефицитная анемия
 витаминодефицитная анемия (В12-дефицитная анемия, фолиеводефицитная анемия)
 белководефицитная анемия
 Наследственные дизэритропоэтические анемии
 Постгеморрагическая анемия
 Гемолитические анемии
 связанные с нарушением мембраны эритроцитов (мембранопатии)
 обусловленные нарушением структуры липидов мембраны эритроцитов
 наследственные несфероцитарные анемии, связанные с дефицитом фермента эритроцитов
 Гемоглобинопатии
талассемии
 серповидноклеточная анемия
 иммунные гемолитические анемии
 гемолитическая болезнь новорожденных
 аутоиммунные гемолитические анемии
 Апластические анемии

 Геморрагический диатез
 Наследственные коагулопатии
 гемофилия
 болезнь Виллебранда
 редкие наследственные коагулопатии
 Приобретенные коагулопатии
 геморрагическая болезнь новорожденных
 дефицит К-витаминзависимых факторов
 ДВС-синдром
 Нарушения гемостаза сосудистого и смешанного генеза
 болезнь Рандю-Ослера
 синдром Луи-Бар (атаксия-телеангиоэктазия)
 гемангиомы
 синдром Казабаха-Мерритта
 синдром Элерса-Данло
 синдром Гассера
 геморрагический васкулит
 тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
 Тромбоцитопении
 идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
 аллоиммунная пурпура новорожденных
 трансиммунная пурпура новорожденных
 гетероиммунные тромбоцитопении
 Тромбоцитопатии
 наследственные
 приобретенные

Гемобластозы 

Гемобластозы, неопластические заболевания крови, условно разделяют на лейкемические и нелейкемические. Впрочем, каждая из этих групп крайне разнородна по патоморфологии изменений в кроветворных органах, и, следовательно, по лабораторно-клиническим проявлениям.

Гематология